Montignies-lez-Lens, nucli de Lens
 Montignies-Saint-Christophe, nucli d'Erquelinnes
 Montignies-sur-Roc, nucli d'Honnelles 
 Montignies-sur-Sambre, nucli de Charleroi